Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО):

 Центральный парк культуры и отдыха имени Горького (Алма-Ата) — парк в Медеуском районе Алма-Аты (Казахстан).
 Центральный парк культуры и отдыха (Курган) — парк в Центральном районе Кургана.
 Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина — парк в Центральном районе Челябинска.
 Центральный парк культуры и отдыха имени Горького — название нескольких парков:
 Центральный парк культуры и отдыха имени Горького (Москва)
 Загородный парк (Самара).
 Центральный парк культуры и отдыха имени Горького (Казань)
 Центральный парк культуры и отдыха имени М. И. Калинина — парк в Выборге.
 Центральный парк культуры и отдыха имени В. П. Поляничко — парк в Орске.
 Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова — парк на Елагином острове в Санкт-Петербурге.
 Центральный парк культуры и отдыха имени П. П. Белоусова — парк в Туле.
 Центральный парк культуры и отдыха — парк в Чернигове.
 Центральный парк культуры и отдыха — ныне Екатерининский сад в Симферополе.